Реку́ль-Превенкье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Северак-ле-Шато. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12196.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 32 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 465 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 282 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 192 были экономически активными, 90 — неактивными (показатель активности — 68,1 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 192 активных работали 179 человек (102 мужчины и 77 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 90 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVII—XVIII века). Памятник истории с 2001 года
 Замок Межанель (XV—XVI века). Памятник истории с 1991 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон